Liang En-shuo era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato non essendo più eleggibile per i tornei juniores.

In finale Clara Tauson ha battuto Leylah Annie Fernandez con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Clara Tauson (campionessa) 
  Zheng Qinwen (secondo turno)
  Diane Parry (ritirata)
  Leylah Annie Fernandez (finale)
  Mananchaya Sawangkaew (quarti di finale)
  Lea Ma (secondo turno)
  Lulu Sun (quarti di finale)
  Park So-hyun (secondo turno)
  Kamilla Bartone (quarti di finale)

  Hong Yi Cody Wong (primo turno)
  Adrienn Nagy (terzo turno)
  Thasaporn Naklo (secondo turno) 
  Mariia Tkacheva (primo turno)
  Sada Nahimana (primo turno)
  Marta Custic (secondo turno)
  Emma Raducanu (primo turno) 
  Loudmilla Bencheikh (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2019